Zastava (merk) - een automerk uit Servië
 Zastava Arms - een wapenfabrikant uit Servië
 Zastava (Črnomelj) - een plaats in Slovenië